Hinamatsuri bezeichnet

 Hina-Matsuri, das japanische Mädchenfest
 Hinamatsuri (Manga), eine Manga- und Animeserie